«Незванные» может относиться к:
  — британский научно-фантастический телесериал, 1997 год.
 «Незваные» — 5-й эпизод десятого сезона телесериала «Звёздные врата: SG-1».
 «Незваные» — американская мистическая драма, 1944 год.
 «Незванные» — фильм ужасов совместного производства США, Германии и Канады, 2009 год.

См. также 
 Uninvited